Saint-Honorat steht für:
 Île Saint-Honorat, Insel in der Gruppe der französischen Îles de Lérins
 Varennes-Saint-Honorat, französische Gemeinde im Département Haute-Loire

Siehe auch:
 Honorat